Talheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Talheim, Heilbronn – en kommun i Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Talheim, Tuttlingen – en kommun i Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, Freiburg Region